

Geografia 
 Goulet – comune francese nel dipartimento dell'Orne, Normandia

Persone 
 Brent Goulet – ex calciatore, ex giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio statunitense
 Gen Goulet – wrestler canadese noto come LuFisto 
 Yaritza Goulet – schermitrice cubana
 Michel Goulet – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Robert Goulet – cantante, attore e showman statunitense